Список капітанів українського футбольного клубу Динамо (Київ).

Список містить хронологію гравців, які були капітанами Динамо (Київ).

Капітани

Примітки

Посилання 
 Статистики «Динамо» на сайті junik.lv

Динамо (Київ)